

Мостково — село в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мостково — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства